La All Pro Wrestling è una federazione di wrestling statunitense,  di proprietà di Roland Alexander, con sede a Hayward, in California. La federazione è attiva dal 1995, ed occupa una posizione di rilievo nel panorama del wrestling indipendente americano.

Titoli

Titoli attivi

Titoli defunti 

Federazioni statunitensi di wrestling